Те́хнотри́ллер — гибридный жанр, в котором используются темы шпионских триллеров, научной фантастики и военной повести. По сравнению с другими жанрами в технотриллерах достаточно большое внимание уделяется техническим описаниям — с детализацией технологии в технотриллерах может сравниться лишь научная фантастика. В таких произведениях широко раскрываются принципы работы техники, внутренняя механика шпионажа, боевых искусств и политики. Часто весь сюжет превращается в подробное описание этих сторон войны недалёкого будущего.

Характеристика 
Для технотриллеров свойственен широкий размах повествования — мировые войны являются для технотриллера обычным делом. Технотриллеры также часто жанрово пересекаются с фантастикой недалёкого будущего. Так как сейчас технология является одной из самых важных частей культуры, то большинство современных триллеров являются технотриллерами, и жанр размывается. Также технотриллеры имеют тенденцию плавно перетекать в «твёрдую» научную фантастику — описываемая в этих произведениях техника имеет реальные прототипы, либо отвечает каким-либо основным тенденциям в развитии современной техники.

Наиболее яркими образцами жанра являются произведения Тома Клэнси, Майкла Крайтона, Питера Уоттса.

См. также 
 Эдисонада
 Боевая фантастика
 Шпионская фантастика
 Производные киберпанка

Ссылки 
 Виктор Мясников. Технотриллер — здесь и сейчас // «Знамя» 2001, № 10
 Chris Kaltenbach. Clancy invented 'techno-thriller,' reflected Cold War fears // The Baltimore Sun 02.10.2013

Литературные жанры